

Geografia

Dalston – distretto di Londra
Dalston – villaggio e parrocchia civile della Cumbria